Aleksandr Błagonrawow (1906–1962) – radziecki konstruktor czołgów, dowódca wojskowy, generał porucznik wojsk inżynieryjno-technicznych
 Aleksandr Błagonrawow (1933–2020) – rosyjski konstruktor czołgów, kawaler orderów